Dolno Crnilisjte (makedonska: Долно Црнилиште) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Sveti Nikole, i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Skopje. Dolno Crnilisjte ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Dolno Crnilisjte är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Sveti Jovanski Rid,  meter över havet,  kilometer sydost om Dolno Crnilisjte. Närmaste större samhälle är Veles,  kilometer sydväst om Dolno Crnilisjte. 

Trakten runt Dolno Crnilisjte består i huvudsak av gräsmarker. Runt Dolno Crnilisjte är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Sveti Nikole (kommun)